Hendrik Frederik (Stirling Castle, 19 februari 1594 — begraven Westminster, 6 november 1612), was het eerste kind en oudste zoon van Jacobus I van Engeland en van Anna van Denemarken. In 1603, bij de troonsbestijging van zijn vader, werd hij kroonprins en in 1610 werd hij verheven tot Prins van Wales.

Hendrik (of 'Henry') was een opmerkelijke kroonprins, intelligent en geleerd. Hij blonk niet alleen uit in het gebruik van wapens, maar was ook een cultureel toonaangevend en goed geïnformeerd kunstliefhebber. Als goed protestant stelde Hendrik veel belang in de ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Hij was voorstander van het huwelijk van Frederik V van de Palts met zijn zuster Elizabeth. Hij stierf onverwacht, waarschijnlijk door een aanval van tyfus, toen de voorbereidingen voor zijn eigen huwelijk bezig waren. Toegewijd als hij was aan zijn zuster moeten zijn laatste woorden zijn geweest where is my dear sister? (vert. Waar is mijn lieve zuster?)

Voorouders

Prins van Wales
Huis Stuart
Stuart, H